Une ducasse est une fête traditionnelle de village, en Belgique et dans le Nord de la France.
 Ducasse de Mons
 Ducasse d'Ath

Patronyme 

 Alain Ducasse (1956-), grand chef cuisinier monégasque, d'origine française ;
 Alice Ducasse (1841-1923), chanteuse d'opéra française ;
 Alexandre Ducasse (1986-), joueur français de  ;
 André Ducasse (1940-), physicien français ;
 André Ducasse (1930-2000), joueur français de rugby à XIII ;
 Charles Ducasse (1930-1983), footballeur français ;
 Christophe Ducasse (1956-), homme de télévision français ;
  (1879-1940), général français ;
 François Ducasse (1951-), photographe français ;
 Isidore Ducasse, poète français, plus connu sous son pseudonyme de Comte de Lautréamont  ;
 Jean Nicolas Xavier Ducasse, (1771-1836), général français de la révolution et de l’Empire ;
 Jean-Pierre Ducasse (1944-1969), coureur cycliste français ;
 Jean Roger-Ducasse (1873-1954), compositeur français ;
 Pierre Ducasse (1987-), footballeur français ;
 Pierre Ducasse (1972-), homme politique québécois ;
 Sophie Ducasse (1987-), femme de télévision franco-centrafricaine.

 Jean-Baptiste du Casse (1646?-1715), lieutenant général des armées navales et gouverneur français de Saint-Domingue. Son nom s'est écrit Ducasse, Du Casse ou Ducas.